Creadescargas es un programa que sirve para descargar todos los archivos de cuentas de correo Yahoo! & Centrum, compartidas o propias, que previamente se han subido en trozos con P2m o similar, tiene funcionamiento similar al "P2M" pero con algunas ventajas en la descargas desde Yahoo:
 Listado super-rápido.
 Consumo de CPU casi nulo.
 Alta velocidad en la descarga.
 No requiere instalación. Portable.

Véase también 
 Correo electrónico
 Compartición de archivos
 Freeware
 P2M

Enlaces externos 

 www.sp2m.net

Software
Freeware